Vahsel ist der Nachname folgender Personen:

 Margarete von Vahsel (1866–1922), deutsche Theaterschauspielerin und Opernsängerin
 Richard Vahsel (1868–1912), deutscher Kapitän und Polarforscher

Sonstiges:
 Vahselbucht, Bucht an der Luitpold-Küste, Coatsland, Antarktika
 Vahselgletscher, Gletscher auf der Insel Heard, südlicher Indischer Ozean
 Kap Vahsel, Kap Südgeorgiens, Südatlantik